Der Name Sommette steht für 

 zwei Gemeinden in Frankreich:

 La Sommette im Département Doubs
 Sommette-Eaucourt im Département Aisne

 die Sommette, einen Nebenfluss der Somme